O3 of Ringvej 3 is het nummer van een aantal ringwegen in Denemarken:
 O3 (Helsingør), een ringweg van Helsingør
 O3 (Kopenhagen), een ringweg van Kopenhagen
 O3 (Odense), een ringweg van Odense

Het nummer O3 kan ook foutief verwijzen naar de Kopenhaagse ringweg Motorring 3.